Босния и Герцеговина принимала участие на II Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Страна была представлена 17 спортсменами в 7 видах спорта.

Участие 
На этих играх Босния и Герцеговина представлено в 7 видах спорта 17 спортсменами.

Медали

Примечания